Ел Медано има више значења:

 Ел Медано (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Медано (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Медано (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Медано (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику